Miejscowości w USA:
 Joplin – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Joplin – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Liberty
Gminy w USA:
 Joplin (ang. Joplin Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
Muzycy:
 Janis Joplin
 Josh Joplin
 Scott Joplin